Gooreind (natuurgebied), bij Ten Aard
Gooreind (plaats), in de gemeente Wuustwezel